Марти́рий Руша́нин (ум. ) — архиепископ Новгородский (1193—1199), основатель Спасо-Преображенского монастыря в Русе.

Святой Русской православной церкви, память совершается ,  (Собор святителей Новгородских) и в 3-ю Неделю (воскресение) по Пятидесятнице (Собор Новгородских святых).

Биография 
Впервые упоминается в Новгородской летописи в 1192 году как основатель и игумен Спасо-Преображенского монастыря в Русе. Некоторыми исследователями высказывались предположения, что Мартирий родился в Старой Русе, однако доказательств этому нет, так как о его жизни до основания монастыря ничего не известно.

В конце мая — начале июня 1193 года избран новгородским архиепископом. Хиротонисан 10 декабря 1193 года и вернулся в Новгород 11 января 1194 года. Известен активным храмовым строительством.

В 1194 году освятил церковь Филипа Апостола на Нутной улице. В мае 1195 года заложил и в августе того же года освятил Ризоположскую церковь на воротах новгородского Детинца. Осенью 1195 года при его участии была заложена, а в 1196 году освящена каменная церковь Воскресения (в Воскресенском на Мячине монастыре). В январе 1196 года освятил также церковь Кирилла на Нелезине, в Кирилловом монастыре.

В 1198 году построил каменную церковь Спаса в Спасо-Преображенском монастыре в Русе.

В 1199 году возглавил посольство новгородцев во Владимир для примирения с великим князем Всеволодом Большое Гнездо. По дороге скончался на берегах оз. Селигер. Погребён в Мартириевой паперти Софийского собора.

В 1439 году включён в составленный Евфимием II список новгородских святителей, погребённых в Софийском соборе, для которых устанавливалось местное празднование. В 1471 году перед поражением Новгорода на его гробу, по словам летописца, было знамение: «кровь явися». В 1511 году причислен к лику святых.

Образ Мартирия был изображен в алтаре новгородского Софийского собора собора, на столбе. Именные вислые свинцовые печати Мартирия обнаружены при раскопках в Великом Новгороде и Старой Руссе.

Примечания

Ссылки 
 
 Святитель Мартирий, архиепископ Новгородский на сайте Новгородской епархии
 
 Мартирий Рушанин

Епископы Новгородские
Собор Новгородских святых
Похороненные в Софийском соборе (Великий Новгород)
Персоналии:Спасо-Преображенский монастырь (Старая Русса)
Основатели монастырей